Филип «Фил» Арнольд Смит (; , Сан-Франциско, штат Калифорния — , Эскондидо, округ Сан-Диего, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Университете Сан-Франциско, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 29-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Сан-Диего Клипперс» и «Сиэтл Суперсоникс». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В сезоне 1974/1975 годов Смит стал чемпионом НБА в составе «Уорриорз». Два раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1976—1977). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1976), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1976). Всего за карьеру сыграл 659 игр, в которых набрал 9924 очка (в среднем 15,1 за игру), сделал 1978 подборов, 2561 передачу, 734 перехвата и 165 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Сан-Диего Клипперс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»
Умершие от миеломной болезни
Выпускники Университета Сан-Франциско